Файзи () — фамилия.

 Файзи, Ахмед Сафиевич(1903—1958) — татарский советский писатель, поэт-лирик, либреттист, драматург литературовед. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Лауреат Государственной премии ТАССР им. Габдуллы Тукая.
 Файзи, Джаудат Харисович (1910—1973) — татарский композитор, фольклорист. Заслуженный деятель искусств Татарской АССР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный артист Татарской АССР, лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая.
 Файзи, Рахмат (1918—1988) — узбекский советский писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР, народный писатель Узбекской ССР.

См. также 
 Фейзи Дакани
 Файзиев